Петерсталь () — название населённых пунктов:

Россия 
 Петерсталь — прежнее название посёлка Селивановка в Советском районе Ставропольского края.

Украина 
 Петерсталь — прежнее название села Петровск в Тарутинском районе Одесской области.
 Петерсталь — до 1945 г. название села Петродолинское в Овидиопольском районе Одесской области.